Ludwig Traube ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Traube (Mediziner) (1818–1876), deutscher Arzt und Pathologe
 Ludwig Traube (Philologe) (1861–1907), deutscher Philologe und Paläograph